Phialomyces är ett släkte av svampar. Phialomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialomyces